Натуральне число 995
 995 рік до нашої ери
 995 рік нашої ери